Elazığ ou Elaze é uma cidade e distrito () do leste da Turquia. É a capital da província homónima e faz parte da Região da Anatólia Oriental. O distrito tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

A cidade situa-se numa planície a uma altitude de cerca de 1060 metros acima do nível do mar, e ocupa o local do que os habitantes da região que falam ,  ou zaza costumavam chamar Mezra ou Mezre, que significa "vilarejo" em , referindo-se ao estado anterior praticamente inabitado da área urbana atual.

Etimologia
O nomes mais antigos da povoação, fundada pelos Hurritas , correspondem à da cidadela construída por reis arménios a cinco quilómetros da cidade moderna — Chartabirta (; Kh'arberd em  ocidental e Xarberd em arménio oriental, nomes que ainda hoje são usados nessas línguas), Kharput ou Harput. Pode ter sido a Carcaciocerta () da província de Sofena do antigo reino da Arménia, mencionada pelo general romano Córbulo .

Os Romanos chamaram-lhe Ziata Castelo (Ziata Castellum) e os bizantinos Cárpete (). Os primeiros geógrafos muçulmanos conheciam-na como Ḥiṣn Ziyād.

Durante o reinado do sultão otomano Abdulazize, o então governador  (Kütahı) iniciou a expansão do arrabalde de Mezre, situado na planície abaixo da cidadela de Kharput. Em 1866, por ocasião do quinto aniversário da subida ao trono de Abdülaziz, a nova cidade foi batizada Mamuret ül-Aziz (ou Mamuretülaziz ou Mamurat al-Aziz; , "tornada próspera por Aziz"). Com o passar do tempo, a cidade passou a ser conhecida como Elâzîz, por ser mais fácil de pronunciar. Em 17 de novembro de 1937 o presidente da república Mustafa Kemal Atatürk mudou o nome para Elazık, mas devido a este nome ser de pronúncia difícil em turco, o governo mudou novamente o nome para o atual, Elazığ, que por vezes também é escrito Elâzığ.

O nome da cidade em  é  e em  Kharpūṭ ou Ḥarfūṭ .

Notas e referências

Ligações externas

Região da Anatólia Oriental
Localidades da Turquia
Capitais de província da Turquia